Сергей Ломанов:
 Ломанов, Сергей Иванович (род. 1957) — советский и российский игрок в хоккей с мячом и тренер.
 Ломанов, Сергей Сергеевич (род. 1980) — российский игрок в хоккей с мячом.